Себастьян Деваст (; ) — бельгийский футболист, защитник клуба «Генк».

Клубная карьера 
Деваст является воспитанником футбольной академии французского «Лилля». В январе 2011 года подписал профессиональный контракт с «Руселаре». В первом сезоне он сыграл в 5 матчах, а во втором — 22 матча, в которых отметился голом. В сезоне 2012/13 Деваст забил 4 гола за 31 матч. В апреле 2013 подписал двухлетний контракт с «Шарлеруа» с возможностью продления ещё на два года. 10 августа 2015 года подписал пятилетний контракт с «Генком».

Достижения

«Генк» 
 Чемпион Бельгии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2019

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Руселаре»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»
Игроки ФК «Йонг Генк»